Urce puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 el nombre común de la planta Erica arborea;
 el nombre común de la planta Erica cinerea;
 el nombre común de la planta Erica scoparia; o
 el nombre común de la planta '''''Erica vagans.